IF Ready é um clube de futebol da Noruega fundado em 14 de junho de 1907. Sua sede fica em Oslo.

Ligações externas 

 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1907
Clubes de futebol da Noruega